Municipio de Hillman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hillman (condado de Montmorency, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montmorency.
 Municipio de Hillman (condado de Kanabec, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kanabec.
 Municipio de Hillman (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.